Rudná bezeichnet

Rudná u Prahy, Stadt im Okres Praha - západ, Tschechien
Rudná pod Pradědem, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
Rudná u Březové nad Svitavou, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
Rudná (Slowakei), Gemeinde im Okres Rožňava, Slowakei

Siehe auch:
Rudna